"Mezzana" pode ser:
 Mezzana, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Mezzana Bigli, comuna italiana da Lombardia
 Mezzana Mortigliengo, comuna italiana do Piemonte
 Mezzana Rabattone, comuna italiana a Lombardia

Ver também
 Mezzane di Sotto

Desambiguações de topônimos